

Toponymes

Salcedo est une paroisse civile de la commune de Pontevedra, en Galice.
 Salcedo est un village de la province d'Alava, dans la communauté autonome basque.

  
 Salcedo est un canton de la province de Cotopaxi.

  
 Salcedo est une commune italienne de la province de Vicence, en Vénétie.

  
 Salcedo est une municipalité de la province d'Ilocos Sur.
 Salcedo est une municipalité de la province du Samar oriental.

  
 Salcedo est une ville, capitale de la province de Hermanas Mirabal.
 Patronyme 

 Francisco Antonio Salcedo, héros de la guerre d'indépendance dominicaine.
 Ignacio Salcedo (1947-), footballeur espagnol.
 José Salcedo (1949-2017), monteur espagnol.
 María Cegarra Salcedo (1899- 1993), poétesse espagnole.
 Saúl Salcedo''' (1997-), footballeur paraguayen.
Patronyme hispanique